Кастањеда има више значења:

 Кастањеда (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кастањеда (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику